2 miejscowości w Polsce: 
 Podchybie – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż 
 Podchybie – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona